«Экстеншн Ганнерс» () — ботсванский футбольный клуб из города Лобаце, проводящий домашние матчи на стадионе «Лобаце».

История 
Клуб был основан в 1962 году, в старейшем городе страны, Лобаце. В период с 1992 по 1994 клуб трижды выигрывал титул чемпиона Премьер-лиги Ботсваны. В это время в клубе были собраны сильнейшие игроки в истории клуба, которые были ключевыми игроками национальной сборной. В 1988, 1992 и 2011 годах команда выигрывала
Кубок вызова Футбольной Ассоциации Ботсваны.

Выступления клуба на континентальных турнирах

Достижения 
Премьер-лига Ботсваны
 Чемпион (3): 1992, 1993, 1994

Кубок вызова Футбольной Ассоциации Ботсваны
 Обладатель (3): 1988, 1992, 2011

Ссылки 
 Профиль клуба на us.soccerway.com
 Профиль клуба на weltfussballarchiv.com
 Профиль клуба на football.isport.com
 Ботсвана — Таблица победителей национального кубка
 Ботсвана — Таблица победителей национального чемпионата

Футбольные клубы Ботсваны